Tiv bezeichnet:
 Tiv (Ethnie), ein Volk in Westafrika
 Tiv (Sprache), eine afrikanische Bantusprache
 

TIV steht als Abkürzung für:
 TIV (Fernsehsender) (True Image Vision), ehemaliger Wiener Kabelfernsehsender (1998–2002)
 Flughafen Tivat in Montenegro (als IATA-Code)
 Tornado Intercept Vehicle, Spezialfahrzeug zum Filmen und Erforschen von Tornados
Trend Indicator Value, eine Export-Kennzahl des SIPRI zur Vergleichbarkeit verschiedener Waffentypen
 Turbine Installation Vessel, Installationsschiff für Offshore-Windkraftanlagen, siehe Errichterschiff

TIV